Court se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arthur Bertram Court
 David J. Court